Josep Maria Ventura i Casas, noto come Pep Ventura – musicista e compositore catalano
 Pep Ventura – stazione della metropolitana di Barcellona